Кодекс Литовской Республики об административных правонарушениях (; , КоАП ЛР) — кодифицированный нормативный акт Литовской ССР и Литовской Республики, регулирующий общественные отношения по привлечению к административной ответственности, а также устанавливающий общие начала, перечень всех административных правонарушений (который может быть дополнен на региональном уровне), органы, рассматривающие дела, порядок привлечения к административной ответственности и порядок исполнения решений по административным делам.

Кодекс Литовской ССР об административных правонарушениях вступил в силу в 1985 году, и с многочисленными изменениями и дополнениями действовал, пока в 2017 года в силу не вступил принятый в 2015 году новый кодекс об административных правонарушениях ().

Ссылки 
 Кодекс Литовской Республики об административных правонарушениях (редакция: 2016-01-01)

Административное право Литвы
Кодексы Литвы